Fortescue può riferirsi a:

Cognome
Fortescue è un cognome britannico derivato dall'epiteto in lingua normanna antica Fort-Escu ("forte scudo"). Tra le persone con tale cognome vi sono:
Sir Adriano Fortescue (1476 circa – 8 o 9 ottobre 1539), un beato inglese della Chiesa cattolica, laico domenicano e martire in Inghilterra;
Adrian Fortescue (4 gennaio 1874-11 febbraio 1923), presbitero e liturgista britannico della Chiesa cattolica;
Sir Anthony Fortescue (1535?-dopo 1608), cospiratore inglese;
Charles Granville Fortescue (1861-1951), ufficiale dell'Esercito britannico;
Charles LeGeyt Fortescue (1876-1936), ingegnere elettrotecnico canadese;
Denzil George Fortescue, 6º Conte Fortescue (13 giugno 1893 – 1 giugno 1977); Pari d'Inghilterra;
 Hugh Fortescue:
Hugh Fortescue, I conte di Fortescue  (12 marzo 1753-16 giugno 1841), nobile inglese;
Hugh Fortescue, II conte di Fortescue (13 febbraio 1783-14 settembre 1861), politico inglese;
Hugh Fortescue, V conte di Fortescue (Londra, 14 giugno 1888 – Castle Hill, 14 giugno 1958), politico e militare britannico;
Eleanor Fortescue-Brickdale (Londra, 25 gennaio 1872 – Londra, 10 marzo 1945) pittrice inglese della fine dell'età vittoriana, d'ispirazione preraffaellita;
Michael David Fortescue (8 agosto 1946), linguista britannico specializzato in lingue artiche e native nordamericane.

Geografia

Fortescue (Missouri), villaggio degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Holt, nello Stato del Missouri.
Fortescue (New Jersey).

Contea di Fortescue nel Queensland, Australia;
 Fortescue, fiume nella regione del Pilbara, in Australia occidentale.

Altro
Conte Fortescue, un titolo nobiliare inglese nella Parìa di Gran Bretagna;
Fortescue Metals Group, compagnia australiana di minerali ferrosi;
Fortescue National Football League, squadra di football australiano che prende il nome dal fiume Fortescue;
The House of Fortescue, un film muto del 1916 diretto da Frank Wilson.

Note